Анатолий Иванович Юревич (12 августа 1957, Буденичи, Стародорожский район, Минская область, БССР, СССР) — белорусский футбольный тренер и функционер.

Карьера 
Его футбольная карьера закончилась в возрасте 17 лет по причине тяжёлой травмы.

Тренером начал работать в 1977 году в детско-юношеской футбольной школе в Минске. В 1990 году тренировал речицкий «Спутник». В 1993—1997 годах тренировал мозырьское «Полесье» (с 1995 МПКЦ). В дальнейшем работал с минскими «Торпедо» и «СКВИЧ». В 2004 году тренировал запорожский «Металлург», а затем до 2007 года работал в клубе на должности спортивного директора. С января 2007 по август 2008 года тренировал «Гомель». Ушёл из-за проблем со здоровьем.

В 2010 году переехал в Казахстан, где на протяжении одного месяца тренировал «Акжайык» и «Ордабасы». С декабря 2011 года спортивный директор Федерации футбола Казахстана. В 2014 году работал в «Атырау», но после инфаркта расстался с клубом.

Достижения 
Славия-Мозырь (МПКЦ):
 Чемпион Белоруссии 1996
 Серебряный призёр чемпионата Белоруссии 1995, 2007
 Обладатель Кубка Белоруссии 1995/96

Примечания

Ссылки 
 Профиль на transfermarkt.de
 

Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры Белоруссии
Футбольные функционеры Белоруссии
Родившиеся в Стародорожском районе
Тренеры ФК «Речица-2014»
Тренеры ФК «Славия-Мозырь»
Тренеры ФК «Торпедо» Минск
Тренеры ФК СКВИЧ
Тренеры ФК «Металлург» Запорожье
Тренеры ФК «Гомель»
Тренеры ФК «Акжайык»
Тренеры ФК «Ордабасы»
Тренеры ФК «Атырау»